Die Champions Trophy 2009 war die 31. Ausgabe der FIH Champions Trophy. Sie fand vom 28. November bis 6. Dezember 2009 in Melbourne, Australien statt.

Teilnehmer 
Australien (Gastgeber und Olympiadritter 2008)
Deutschland (Weltmeister 2006, Olympiasieger 2008)
Spanien (Olympiazweiter 2008)
Niederlande (Olympiavierter 2008)
Großbritannien (Olympiafünfter 2008)
Südkorea (Olympiasechster 2008)

Vorrunde

Ergebnisse

Spiele

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2009
Hockey 2009
Sportveranstaltung in Melbourne
Hockeywettbewerb in Australien